La Druga savezna liga SFRJ 1977-1978, conosciuta semplicemente come Druga liga 1977-1978, fu la 32ª edizione della seconda divisione del campionato jugoslavo di calcio. 

Questa fu la quindicesima edizione basata su due gironi. Nel girone Ovest (Grupa Zapad) furono incluse le squadre provenienti da Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Voivodina; mentre nel girone Est (Grupa Istok) quelle provenienti da Serbia Centrale, Kosovo, Montenegro e Macedonia.

Vennero promosse in Prva Liga 1978-1979 le vincitrici dei due gironi. In vista della riduzione dell'organico da 18 a 16 squadre per girone, retrocessero in terza divisione 12 squadre in totale: le ultime 5 di ogni girone, più altre due dipendentemente dalla area di provenienza delle retrocesse dalla categoria superiore.Dato che dalla Prva Liga 1977-1978 retrocessero una squadra bosniaca ed una kossovara, dalla Druga liga scesero 6 compagini dal girone Ovest e 6 da quello Est.

Provenienza

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1978-1979.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Est

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1978-1979.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1978-1979.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1977-1978
Kup Maršala Tita 1977-1978

Collegamenti esterni 
  Stagione 1977-1978 su HRnogomet
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1977-1978 su exYUfudbal
  Stagione 1977-1978 su sportsport.ba
  Stagione 1977-1978 e risultati su rsssf.com
  Classifiche 1977-1978 su izbrisani

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava